Tammuz (hebr.) bezeichnet:

 Tammuz (Mythologie), eine Person aus der akkadischen und aramäischen Mythologie
 Tammus, einen Monat des jüdischen Kalenders

Tammuz ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Tammuz (1919–1989), israelischer Schriftsteller, Journalist und Bildhauer
 Jonathan Tammuz (* 1954), britisch-kanadischer Filmregisseur und Filmproduzent